Бегичево — деревня в Чеховском районе Московской области, в составе муниципального образования сельское поселение Стремиловское (до 28 февраля 2005 года входила в состав Стремиловского сельского округа).

Население

География 

Бегичево расположено примерно в 20 км на запад от Чехова, у впадения реки Стыдинки в Нара, высота центра деревни над уровнем моря — 152 м. На 2016 год в Бегичеве одна улица — Новая — и одно садовое товарищество.

Примечания 

Населённые пункты городского округа Чехов